Вільк'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Орлеана, 31 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 213 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 480,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вільк'єр 
 Вільк'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Вільк'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільк'єр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільк'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільк'єр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер